Abtshagen (Wittenhagen), een plaats in de Duitse gemeente Wittenhagen
 Abtshagen (Schlawe), de Duitse naam voor het Poolse dorp Dobiesław (Darłowo), voor WOII een Duitse gemeente in het Landkreis Schlawe